

Амангільдіно — село, Абзеліловський район, Башкортостан
 Амангільдіно — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Амангельди